Die Parlamentswahl in Norwegen 1924 fand am 21. Oktober 1924 statt. Es war die Wahl zum 39. Storting.

Wahlergebnis 
Wahlgewinner war die erst 1923 gegründete Kommunistische Partei (NKP), die mit 6,1 % und sechs Abgeordneten erstmals in das Storting einzog. Durch den Neueinzug der NKP erhöhte sich die Zahl der im Storting vertretenen Parteien von sechs auf sieben.

Die größte Fraktion konnte trotz leichter Einbußen erneut das konservative Wahlbündnis aus Høyre und Frisinnede Venstre stellen. Auch die zweit- und drittgrößten Fraktionen, die liberale Venstre und die sozialdemokratische Arbeiterpartei (Ap), mussten Verluste hinnehmen. Die Verluste von Socialdemokratene (gemäßigte Abspaltung der Ap) und Radikaler Volkspartei schlugen sich nicht in Mandatsverlusten nieder.

Einzelnachweise 

1924
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)